Бейсце () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Казимежский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 4362 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Казимежа-Велька
 Гмина Кошице
 Гмина Опатовец

Ссылки 
 Официальная страница 

гмины Свентокшиского воеводства